Колгоспна — зупинний пункт Знам'янської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці.
 Колгоспна — пасажирський залізничний зупинний пункт Херсонської дирекції Одеської залізниці